Parisutställningen kan syfta på

Världsutställningar
Parisutställningen 1855
Parisutställningen 1867
Parisutställningen 1878
Parisutställningen 1889
Parisutställningen 1900
Parisutställningen 1925
Parisutställningen 1931
Parisutställningen 1937

Nationella utställningar
Exposition nationale de 1844/Franska industriutställningen 1844
l'Exposition de la Seconde République (l'Exposition Nationale des produits de l'industrie agricole et manufacturière), 1849

Världsutställningar